Мокробата́йское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Кагальницком районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — посёлок Мокрый Батай.

Административное устройство 
В состав Мокробатайского сельского поселения входят:
 посёлок Мокрый Батай (2 177 чел.);
 посёлок Малодубравный (220 чел.);
 посёлок Новоракитный (132 чел.).

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Кагальницкого района